Bäcklund ist ein schwedischer Familienname und bezeichnet folgende Personen:

 Albert Bäcklund (1845–1922), schwedischer Mathematiker und Physiker
 Kenneth Bäcklund (* 1963), schwedischer Rallyefahrer 
 Magnus Bäcklund (* 1965), schwedischer Sänger und Mitglied des Gesangsduos Fame, siehe Fame (Duo)

Siehe auch:
 Bäcklund-Transformation
 Backlund